Скопас (, Skopas; ок. 395 до н. э.,  — ) — древнегреческий скульптор и архитектор эпохи поздней классики, представитель неоаттической школы. Один из первых мастеров греческой классики, отдавший предпочтение мрамору, практически отказавшись от применения бронзы, излюбленного материала предшествующих мастеров, в частности Мирона и Поликлета.

Скопас родился на острове Парос около 395 года до н. э. Работал в таких греческих и малоазийских городах, как Тегея, Галикарнас и др. Сотрудничал с Праксителем. Участвовал в сооружении храма Афины Алеи в Тегее (350—340 до н. э.) и мавзолея в Галикарнасе (середина IV в. до н. э.), выступая и как архитектор, и как ваятель.

Среди дошедших до нас произведений Скопаса самым значительным считается фриз мавзолея Мавсола в Галикарнасе с изображением амазономахии (создан совместно с Бриаксисом, Леохаром и Тимофеем; фрагменты — в Британском музее). Многие работы Скопаса известны по римским копиям («Потос», «Молодой Геракл», «Мелеагр», «Менада»). Отказавшись от традиционного для греческой классики стиля, основанного на идее гармонии и спокойствия, Скопас ввёл в изобразительное искусство тему душевных переживаний, борьбы, страстей. Для этого он использовал динамическую композицию и новаторские выразительные приемы лепки портретов (глубоко посаженные глаза, морщины и т. п.).

В честь Скопаса назван кратер на Меркурии.

См. также 
 Скульптура Древней Греции

Библиография 
 Чубова А. П. Скопас. — Л.—М., 1959.
 Arias P. E. Scopas. — Roma, 1952.
 Linfert A.. Von Polyklet zu Lysipp. Polyklets Schule und ihr Verhältnis zu Skopas v. Paros. — Diss. Freiburg i. B., 1965.
 Stewart A. F.. Skopas of Paros. — Noyes Pr., Park Ridge, N.Y. 1977. — ISBN 0-8155-5051-0.
 Stewart A. F.. Skopas in Malibu. The head of Achilles from Tegea and other sculptures by Skopas in the J. Paul Getty Museum // Journal of Paul Getty Museum, Malibu, Calif. 1982. — ISBN 0-89236-036-4.

Ссылки 
 

Родившиеся в IV веке до н. э.
Скульпторы Древней Греции
Архитекторы Древней Греции